Sušil je české příjmení:

 František Sušil (1804–1868) – kněz, teolog a sběratel lidových písní
 Radek Sušil (* 1967) – lékař a politik